Världsmästerskapen i brottning 2017 arrangerades i Paris i Frankrike mellan den 21 och 26 augusti 2017.

Beslutet att utse Paris till värdstad togs i september 2014 av Internationella brottningsförbundet under ett möte i samband med de pågående världsmästerskapen i Tasjkent. Det var första gången Paris arrangerat de kombinerade mästerskapen.

Det tävlades i 24 viktklasser, åtta för damer och 16 för herrar. Japan blev den framgångsrikaste nationen i mästerskapen med åtta medaljer varav fem guld, följt av USA och Turkiet med tre guld vardera.

Medaljörer

Fristil 
Damer

Herrar

Grekisk-romersk

Medaljtabell

Källor
 World Championships Paris, FR Aug 2017 - Official Results. United World Wrestling. Läst 29 november 2019.

Noter 

2017 i Frankrike
Brottningstävlingar
Internationella sportevenemang i Paris
Sportåret 2017